Osama Hosny
Osama Oraby
Osama bin Laden
Osama (filme de 2003)

Desambiguações de antropônimos